Oscar López Hernández – calciatore spagnolo
 Óscar López – calciatore ed allenatore argentino nato nel 1937
 Óscar López Scrochi – calciatore argentino nato nel 1942
 Óscar López Vázquez – calciatore colombiano

 Óscar Tomás López – calciatore argentino nato nel 1939